MKC steht für:
 Magnetkonten-Computer
 mikroskopisch-kontrollierte Chirurgie
 Lincoln MKC, ein Modell des Ford-Konzerns

außerdem:
 die fälschliche Transkription von МКС, der kyrillischen Abkürzung der russischen Bezeichnung für die Internationale Raumstation

Abkürzung